Träsksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Träsksjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 
Träsksjön, Södermanland, sjö i Haninge kommun,  (24,4 ha)
Träsksjön, Solna tidigare sjö där Skytteholm, Solna kommun ligger nu. Torrlagd under 1950-talet, 
Träsksjön, Uppland, sjö i Vaxholms kommun,  (10,3 ha)
Träsksjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (6,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn